Irvington Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Irvington Historic District (Indiana), ID-Nr. 87001031
 Irvington Historic District (Kentucky), ID-Nr. 97001342